Куличка — название населённых пунктов:

Россия 
 Куличка — деревня в Назаровском районе Красноярского края.

Украина 
 Куличка — село в Лебединском районе Сумской области.